Sanborn kan som auktorsförkortning betyda:

 Colin Campbell Sanborn
 Allen F. Sanborn
 Ethel I. Sanborn

Robotskapade auktorsförkortningar